Mortality steht für

 eine ehemalige australische Groove-, Death- und Thrash-Metal-Band, siehe Mortality (australische Band)
 eine indonesische Black- und Death-Metal-Band, siehe Mortality (indonesische Band)
 eine schwedische Thrash-Metal-Band, siehe Mortality (schwedische Band)